Баку́лин — русская фамилия. Могла произойти от имени «Бакуля» — разговорной формы имени , а также от прозвища «Бакуля» («краснобай, говорун»).

Известные носители

Бакулин 
 Бакулин, Александр Яковлевич (1813—1894) — баснописец.
 Бакулин, Алексей Венедиктович (1899—1939) — нарком путей сообщения СССР (1937—1938).
 Бакулин, Валентин Иванович (1945—2022) — советский и российский государственный деятель.
 Бакулин, Владимир Николаевич (1939—2012) — советский борец.
 
 Бакулин, Михаил Фёдорович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 
 
 Бакулин, Ювеналий Алексеевич (1903—?) — советский государственный деятель.

Бакулина 
 Бакулина, Мария Константиновна (род. 1988) — российская баскетболистка.
 Бакулина, Наталья Михайловна (род. 1989) — российская футболистка.